Гарсия Падрон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарсия Падрон, Мария дель Пино (род. 1961) — испанская шахматистка.
 Гарсия Падрон, Хосе (род. 1958) — испанский шахматист, международный мастер.